Municipio de Edna puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Edna (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Edna (condado de Cass, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Edna (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.